Puchar Europy w snowboardzie w sezonie 2014/2015 to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się 27 listopada 2014 roku w holenderskim Landgraaf w zawodach slopestyle'u. Ostatnie zawody sezonu zostały rozegrane 19 kwietnia 2015 roku w szwajcarskim Piz Corvatsch w zawodach halfpipe'u.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 gigant równoległy (PGS)
 snowcross
 slopestyle
 Big Air
 halfpipe

Kalendarz i wyniki

Mężczyźni

Klasyfikacje

Kobiety

Klasyfikacje 

|}

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2014 w sportach zimowych
2015 w sportach zimowych
Puchar Europy w snowboardzie
2014 w Europie
2015 w Europie